Iki pode referir-se a:
Iki Jogo de iki ver Ifá
Província de Iki, uma das antigas províncias japonesas.
Iki, cidade japonesa na província de Nagasaki.
Ilha de Iki, ilha no Japão.

Desambiguação

https://drive.google.com/file/d/1tT58pKRYdStbhvfMbPazIuYCsQvWZsw9/view?usp=drivesdk